Стивен Тодд Олфорд (; род. 23 ноября 1964, Франклин, Индиана) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за команды «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Играл на позиции защитника. В 1984 году Олфорд стал олимпийским чемпионом Лос-Анджелеса в составе сборной США. С 1991 года занимается тренерской деятельностью, в настоящее время является главным тренером баскетбольной команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Биография 
Стив Олфорд родился во Франклине в семье Сэмюэля Олфорда, бывшей звезды баскетбольной команды Франклин-Колледжа, а впоследствии преподавателя физкультуры и ассистента баскетбольного тренера. Детство Стива прошло в Монро-Сити, Мартинсвилле и Нью-Касле. Во время учёбы в старшей школе Крайслера в Нью-Касле Олфорд был ведущим игроком школьной команды, которую тренировал его отец. В то время Стив уже имел рост 188 см и весил около 84 кг. В выпускном классе он в среднем за игру школьного чемпионата набирал 37,2 очка. В 1983 году Олфорд помог школьной команде дойти до четвертьфинала чемпионата штата. Сам он был удостоен звания лучшего игрока США среди школьников по версиям FCA и Converse, а также получил титул лучшего игрока штата Индиана.

После окончания школы Олфорд поступил в Индианский университет в Блумингтоне, где его тренером был знаменитый Боб Найт. С первого же года обучения Олфорд стал ведущим игроком университетской баскетбольной команды «Хузирс» и хорошо овладел броском в прыжке. Летом 1984 года возглавивший мужскую олимпийскую сборную США Найт пригласил только закончившего первый курс Олфорда в команду, где его партнёрами были Майкл Джордан, Патрик Юинг, Крис Маллин и другие высококлассные игроки. На Олимпийских играх Стив неплохо проявил себя, реализуя 64 процента бросков с игры и набирая в среднем по 10,2 очка, чем внёс немалый вклад в победу американской сборной в турнире.

Олфорд проучился в университете все четыре года, сыграл за «Хузирс» 125 игр, в которых набрал 2438 очков, установив новый рекорд Индианского университета (позднее рекорд был побит Кальбертом Чейни). На протяжении всех четырёх сезонов Олфорд удостаивался звания самого ценного игрока команды. Дважды, в 1986 и 1987 годах, он был включён в символическую сборную лучших игроков студенческого чемпионата. В сезоне 1986/1987 «Хузирс», ведомые своим лидером Олфордом, одержали 31 победу при 4 поражениях, заняли первое место в своей конференции и, в итоге, выиграли национальный чемпионат, обыграв в финале команду Сиракузского университета. Тренер Боб Найт называл Олфорда лучшим атакующим игроком в студенческом баскетболе из тех, чью игру ему доводилось видеть.

В 1987 году, после окончания университета, Олфорд был выбран на драфте НБА во втором раунде под общим 26-м номером командой «Даллас Маверикс». Его профессиональная карьера не сложилась — за четыре сезона, проведённые в НБА в составе «Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз», Стив не сумел проявить себя. Всего в НБА он сыграл 169 игр, в которых набрал 744 очка.

Завершив карьеру игрока в 1991 году, Олфорд перешёл на тренерскую работу и возглавил баскетбольную команду Манчестерского колледжа в Индиане. За четыре года своей работы ему удалось трижды вывести команду в плей-офф, а в 1995 году выйти с ней в финал третьего чемпионата NCAA. Под руководством команда Манчестера одержала 78 побед при 29 поражениях. Следующим местом работы Олфорда стал Университет Юго-Западного Миссури, выступавший уже в первом дивизионе. Под руководством Олфорда «Медведи» попадали в турнир NIT, а в 1999 году дошли до одной восьмой финала турнира NCAA. За четыре сезона команда одержала 78 побед при 48 поражениях. С 1999 по 2007 годы Олфорд тренировал баскетбольную команду Университета Айовы, которая за это время по три раза играла в турнирах NIT и NCAA. С 23 марта 2007 года Олфорд тренирует команду Университета Нью-Мексико — «Лобос», которая под его руководством три раза становилась лучшей в конференции Маунтин-Уэст, а сам Олфорд дважды был удостоен звания лучшего тренера конференции.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Basketball-Reference.com  

Баскетболисты США
Баскетбольные тренеры США
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Даллас Маверикс»
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Игроки «Индиана Хузерс» (баскетбол)
Разыгрывающие защитники